piccioni – nome volgare degli uccelli della famiglia dei Columbidae, in particolare il Columba livia

Persone 
 Andrea Piccioni (1970) – percussionista italiano
 Attilio Piccioni (1892-1976) – politico italiano, più volte ministro e parlamentare
 Bruno Piccioni (1945) – allenatore di calcio e ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Carlo Piccioni (1932-2002) – calciatore italiano, di ruolo ala
 Enrico Piccioni (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Fabio Piccioni (1938) – sceneggiatore e regista italiano
 Gianmarco Piccioni (1991) – calciatore italiano, di ruolo attaccante 
 Giasone Piccioni (1923-2002) – ammiraglio italiano, capo di stato maggiore della Marina dal 1985 al 1988
 Giuseppe Piccioni (1953) – regista cinematografico italiano
 Leone Piccioni (1925-2018) – critico letterario, accademico e giornalista italiano
 Lorenzo Piccioni (1954) – politico e imprenditore italiano
 Luigi Piccioni (1870-1955) – critico letterario italiano e storico della letteratura e del giornalismo
 Luigi Piccioni (1959) – storico italiano
 Marco Piccioni (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Oreste Piccioni (1915-2002) – fisico italiano
 Pierdante Piccioni (1959) – medico e scrittore italiano
 Piero Piccioni, noto anche con lo pseudonimo di Piero Morgan (1921-2004) – pianista, direttore d'orchestra, compositore e organista italiano, figlio del politico Attilio
 Valerio Piccioni (1967) – fumettista italiano

Altro 
 147693 Piccioni – asteroide della fascia principale, scoperto nel 2005
 Albero del Piccioni – platano monumentale sulla via Salaria, nei pressi di Ascoli Piceno
 Piccioni – film del 1970 diretto da John Dexter